De Grand Prix-wegrace van Spanje 2011 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 3 april 2011 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Spanje